Salida es la acción de salir, así como una puerta o similar por la que se sale de un recinto. 

Salida de emergencia es una estructura de salida especial para emergencias
Salida, acometimiento de la tropa de una guarnición

También puede referirse a:

Topónimos 
 Salida (California)

En distintas ciencias 
 Orto, en astronomía.
 Velocidad de salida de un proyectil, en física.
 Barreras de salida, en economía.
 País sin salida al mar, en derecho internacional.

En tecnología 
 Salida (informática)
 Entrada/salida, en computación, entrada/salida, también abreviado E/S o I/O (del original en inglés input/output).
 Salida push-pull circuito electrónico.
 Impedancia de salida en circuitos electrónicos.

Otros usos 
 Número de salida, en carreteras.
 Parrilla de salida, en carreras automovilísticas.
 Salida del baño o albornoz.

Obras artísticas y literarias y grupos musicales 
 La primera salida cuadro de Pierre-Auguste Renoir.
 Callejón sin salida, película británica de 1966, dirigida por Roman Polanski.
 No hay salida, thriller de 1987.
 Sin salida, canción.
 Sin salida, película.
 Sin salida, episodio de El Ala Oeste.
 Salida de emergencia, álbum.
 Salida Nula banda madrileña.

Además 
Exit, mismo significado en inglés;

Enlaces externos